Клод Лемель (; род. 1945) — французский поэт-песенник.

Биография 
Родился 12 октября 1945 года в Париже.

Является членом союзов Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC) и Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). Кавалер (1998) и офицер (2011) ордена Почётного легиона.

Является автором слов песен выдающихся исполнителей, среди которых — Джо Дассен, Серж Реджани, Фрида Боккара, Изабель Обре, Мирей Матьё, Жильбер Беко, Мишель Фюген и многие другие.

В 2006 году был создан конкурс Grand Prix Claude Lemesle, который позже сменил своё название на  Prix Pierre Delanoë в честь умершего автора французских песен Пьера Деланоэ.

Примечания

Ссылки 
 Lemesle, Claude 
 Songs von Claude Lemesle 
 Клод Лемель «Раз уж ты хочешь всё знать…»

Поэты-песенники Франции